Роберт Эндрю «Энди» Аккерман (род. 19 сентября 1956) — американский режиссёр, продюсер и сценарист, наиболее известен своими работами над:
 «Сайнфелд»,
 «Новыми приключениями старой Кристин» и
 сериале канала HBO «Умерь свой энтузиазм»

Он — выпускник 1978 года университета Санта-Клара.

Становление 
Родившись в Лос-Анджелесе, Аккерман начал свою карьеру в качестве видеоредактора сериала «Радио Цинциннати» (1979-82, ) и сериала «Newhart». Он также был помощником редактора на «Добро пожаловать назад, Коттер».

Творчество 
Акерман — режиссёр телесериала Сайнфелд начиная с шестого сезона. Он руководил 89-ю эпизодами.
Он руководил съёмкой каждого эпизода Новые приключения старой Кристин.
Он руководил или в качестве приглашённого Гостя снял такие сериалы, как:

 «В четырёх стенах»,
 «Все любят Рэймонда»,
 «Беккер»,
 «Весёлая компания»,
 «Крылья»,
 «Фрейзер»,
 «Два с половиной человека»,
 «Энди Рихтер управляет Вселенной»,
 «Уитни»,
 «Шоу Эллен».

Акерман также срежиссировал пилотный эпизод в 2006 году Фокс серии «Счастливый час».
Аккерман руководил на канале NBC съёмкой комедии «Идеальные пары».
Он был также сопродюсером «Весёлой компании» и продюсер «Шоу Эллен».

Награды 
 13 раз номинирован на прайм-тайм Эмми и трижды был удостоен звания лауреата.
 Номинирован 4 раза на режиссерской Гильдии Америки и дважды выигрывал эту награду.
 Остаётся самым молодым человеком, который выиграл «Эмми» за технические достижения в режиссуре в возрасте 24 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Родившиеся в 1956 году
Телережиссёры США
Телепродюсеры США
Лауреаты премии Гильдии режиссёров США
Википедия:Биографии современников
Персоналии:Лос-Анджелес
Выпускники Университета Санта-Клары